Самра:

 Самра (род. 1995) — немецкий рэпер
 Самра, Николас (род. 1944) — американский католический епископ

См. также 
 Самро